CQA se može odnositi na:

 Kafeoilhinska kiselina, hemijsko jedinjenje
 CQA četiri milje most, most u Vajomingu